Les Halles, dzielnica Hal – dawna dzielnica handlowa Paryża
 Les Halles – stacja metra w Paryżu
 Les Halles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Rodan